Малер (Maler, Maaler, Mahler, מ(א)הלר … — «художник») — фамилия немецкого или еврейского происхождения, а также народ.

Фамилия 
 Малер, Анна (1904—1988) — австрийский скульптор, дочь Густава Малера и Альмы Малер-Верфель.
 Малер, Вильям Христианович (1814—1876) — российский генерал-майор.
 Малер, Густав (1860—1911) — австрийский композитор и дирижёр.
 Малер, Жан-Пьер Фирмен (1761—1808) — французский военный деятель, дивизионный генерал.
 Малер, Теоберт (1842—1917) — австрийский и немецкий фотограф, архитектор и путешественник.
 Малер, Фриц (1901—1973) — австро-американский дирижёр.
 Малер, Хорст (род. 1936) — немецкий политик.
 Малер, Эдуард (1857—1945) — австро-венгерский астроном, востоковед и археолог.

 Малер-Верфель, Альма (1879—1964) — австрийская деятельница культуры
 Менахем Малер-Калькштейн (Авидом) (1908—1995) — израильский композитор, работал под псевдонимом Менахем Авидом

Другое 
 Малер — один из дравидийских народов на северо-востоке Индии.
 «Малер» — фильм Кена Рассела (1974).

См. также 
 Маллер
 Маллери